Franz Beckenbauer (né en 1945), joueur de football allemand ;
 le Trophée Franz-Beckenbauer ;
 Stephan Beckenbauer (1968-2015), footballeur allemand, son fils ;
 Franz Beckenbauer (directeur) (1898—1987), gestionnaire industriel allemand ;
 Franz von Beckenbauer, major général allemand ;
  (né en  1961), joueur de taekwondo allemand.

Voir aussi 
 , 
 Backer, , , , , ;  (), ,  (); Pekar, , Pekarík
 ,